Прагматическая санкция (), или прагматический рескрипт (pragmaticum rescriptum) — в Римской империи в эпоху домината — важный конституционный указ императора, а также постановление о провозглашении законов Восточной Римской империи на территории Западной, и наоборот. Наиболее известна Прагматическая санкция для Италии, изданная в 554 Юстинианом I. Со времен позднего Средневековья до XIX века термин иногда использовался для обозначения особо важных конституционных актов.

 Прагматическая санкция (554) — законодательный акт византийского императора Юстиниана I о внутреннем устройстве Италии, изданный после её завоевания в 554 году.
 Прагматическая санкция (1438) — решение Буржского собора под эгидой французского короля Карла VII, оформившее независимость галликанской церкви от Папы и подчинение её королевской власти.
 Прагматическая санкция (1549) — эдикт императора Священной Римской империи Карла V о реорганизации семнадцати провинций, принятый во исполнение планов по централизации административного деления Священной Римской империи.
 Прагматическая санкция (1567) — эдикт короля Испании Филиппа II против морисков.
 Прагматическая санкция (1713) — закон о престолонаследии, принятый императором Священной Римской империи Карлом VI 19 апреля 1713 года.
  — двусторонний договор между Сеймом Венгрии и венгерским королем Карлом III, в соответствии с которым Сейм признал дочерей короля возможными наследниками престола в обмен на значительные привилегии.
 Прагматическая санкция (1767) — декрет короля Испании Карла III об изгнании иезуитов из всех владений испанской короны.
 Прагматическая санкция (1776) — эдикт короля Испании Карла III о предотвращении злоупотреблений при заключении неравных браков.
 Прагматическая санкция (1789) — закон о престолонаследии, принятый королём Испании Карлом IV, и ограничивавший действие салического закона, введенного в 1713 Филиппом V.
 Прагматическая санкция (1830) — закон о престолонаследии, принятый королём Испании Фердинандом VII и отменявший действие салического закона, введенного в 1713 Филиппом V.

См. также 
 В Викисловаре: прагматичный и санкция

Примечания